Välvsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Välvsjön (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (42,1 ha)
Välvsjön (Vännäs socken, Västerbotten), sjö i Vännäs kommun,  (22,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn